Euromanis (Еуроманис — „европски љускавац”) је изумрли род љускаваца, који је у периоду средњег еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста Euromanis krebsi је по свом изгледу наликовала на данашње врсте љускаваца, али за разлику од њих није била покривена са кератинским љускама већ са длаком, на што нам указују фосили ове врсте. Ова врста је била дуга око 70 cm. Слично данашњим врстама љускаваца, ова врста је посједовала артикулисану скочну кост са лисном кости у облику полумјесеца, док је остатак грађе тјела био примитиван у поређењу са данашњим преставницима.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Euromanis.

Временска распрострањеност рода Euromanis унутар реда Pholidota

Види још 
 Класификација сисара
 Љускавци (ред)

Референце 

†
Изумрли сисари Европе